Inami ist der Familienname folgender Personen:

 Mone Inami (* 1999), japanische Golferin
 Sena Inami (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Tetsuyuki Inami (* 1999), japanischer Fußballspieler